Ziemaki bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Ziemaki (Miłomłyn), Weiler der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Goldsberg, Stadt Liebemühl, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Ziemaki (Sypniewo), Dorf der Gmina Sypniewo in der Woiwodschaft Masowien